Хера́сков — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Херасков, Николай Павлович (1906‒1965) — советский учёный-геолог.

См. также 
 Хераскова
 Херасковы